Sychrov bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Sychrov, Gemeinde im Okres Liberec
 Sychrov, Ortsteil von Borotín u Tábora, Okres Tábor
 Sychrov, Ortsteil von Hostouň, Okres Domažlice
 Sychrov, Ortsteil von Ledeč nad Sázavou, Okres Havlíčkův Brod
 Sychrov, Ortsteil von Mnichovo Hradiště, Okres Mladá Boleslav
 Sychrov, Ortsteil von Rosovice, Okres Příbram
 Sychrov, Ortslage von Úpice, Okres Trutnov
 Sychrov, Ortslage von Vsetín, Okres Vsetín

 Burg Sychrov in Rabštejn nad Střelou, Okres Plzeň-sever
 Schloss Sychrov in Sychrov, Okres Liberec